Звягина — женская форма русской фамилии .
 Звягина, Анастасия Викторовна (род. 1978) — российский политик.
 Звягина, Лидия Георгиевна (1861—1943) — русская оперная и камерная певица, музыкальный педагог.
 Звягина, Сусанна Николаевна (1918—2006) — артистка балета, главный балетмейстер Московского мюзик-холла, балетовед.